Il singolare del torneo di tennis British Hard Court Championships 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Ludmila Richterová che ha battuto in finale 6–7, 6–4, 6–3 Patricia Hy-Boulais.

Teste di serie

  Mana Endō (primo turno)
  Chanda Rubin (quarti di finale)
 n/a
  Ruxandra Dragomir (secondo turno)

 Katarzyna Nowak (primo turno) 
 Patty Fendick (secondo turno) 
 Åsa Svensson (semifinali) 
n/a

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

British Hard Court Championships 1995